NANOG est un acronyme qui peut signifier : 

 North American Network Operators' Group, un forum d'opérateurs de réseau américain,
 Nanog, une protéine.